

Openbaar vervoerlijnen

Trein
 Spoorlijn 69 (België)

Bus
 Buslijn 69 (Amsterdam)